Strada statale 47 – strada statale polacca
 Strada statale 47 della Valsugana